Сапры́кина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Сапрыкина, Ольга Степановна (1923—2008) — подпольщица, участница антифашистской организации «Молодая Гвардия».